Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Denkiewicz –  polski milicjant
 Marceli Denkiewicz – polski restaurator, powstaniec styczniowy
 Marian Denkiewicz – polski wojskowy